TGE est un sigle formé des lettres T, G et E. Il peut faire référence à :
 Théorie générale de l'État
 Technique du génie électrique.
 The Greatest Ever, surnom d'Ali Raymi, 1973-2015, boxeur yéménite.